Светско првенство у хокеју на леду 1995. је било 59. светско хокејашко првенство које се одржало од 23. априла до 7. маја 1995. у Шведској - Група А,  Словачкој – Група Б, Бугарској - Група Ц1 и  Јужноафричкој Републици - Група Ц2. 
Светско првенство је по 1. пут освојила Финска.

Светско првенство Група А – Стокхолм, Јевле, Шведска

Локација 

У Групи А су се такмичиле дванаест најбоље рангираних репрезентација које су биле подељене у две групе са по шест екипа. По четири првопласиране екипе пласирале су се у четвртфинале. Шестопласиране екипе из обе групе одиграле су утакмицу за 11. место, а поражена екипа је испала у Групу Б .

Група 1

Група 2

Доигравање за 11. место

Швајцарска је испала у Групу Б.

Плеј-оф рунда

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмцица за 3. место

Финале

Светско првенство Група Б – Братислава, Словачка
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од тринаестог до двадесетог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу А. Последњепласирана екипа је испала у Групу Ц1.

Светско првенство Група Ц1 – Софија, Бугарска
У Групи Ц1 су се такмичиле девет репрезентација које су биле подељене у три групе са по три екипе. Првопласиране екипе из сваке групе су оствариле пласман у групу од 21. до 23. места и победник те групе је остварио пласман у Групу Б. Другопласиране екипе су оствариле пласман у групу од 24. до 26. места, а трећепласиране у групу од 27. до 29. места из које су другопласирана и трећепласирана екипа испале у Групу Ц2.

Група 1

Група 2

Група 3

Друга рунда

Група од 27. до 29. места

Група од 24. до 26. места

Група од 21. до 23. места

Група Ц2 – Јоханезбург, Кругерздорп
У Групи Ц2 су се такмичиле десет репрезентација које су биле подељене у две групе са по пет екипа. Првопласиране и другопласиране екипе из обе групе су оствариле пласман у групу од 30. до 33. места и победник те групе је остварио пласман у Групу Ц1. Трећепласиране и четвртопласиране екипе из обе групе су оствариле пласман у групу од 34. до 37. места из које је само победник опстао у Групу Ц2. Петопласиране екипе су оствариле пласман у групу од 38. до 39. места из које су обе испале у Групу Д.

Група 1

Група 2

Група од 30. до 33. места

Репрезентација Хрватске је остварила пласман у Групу Ц1.

Група од 34. до 37. места

Група од 38. до 39. места

Референце 

Комплетни резултати
 
 

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у 1995.
Хокеј на леду у Шведској
Хокеј на леду у Словачкој
Хокеј на леду у Бугарској
Хокеј на леду у Јужноафричкој Републици